Az 1953-as CCCF-bajnokság volt a torna hatodik kiírása, melyet Costa Ricában rendeztek 1953. március 8. és 23. között. A tornán 7 csapat vett részt, a győztes körmérkőzések után került ki.

Végeredmény

Külső hivatkozások
 A CCCF-bajnokság az RSSSF archívumában

CCCF-bajnokság
CCCF